Канапвіль () - муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Орн
 Канапвіль () - муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Кальвадос